La manganocummingtonite è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di magnesio-ferro-manganese in base alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012, precedentemente era classificato come appartenente al gruppo degli anfiboli Mg-Fe-Mn-Li.

Questo nome è in conflitto con la nomenclatura ufficiale adottata nel 2012 pertanto dovrà essere adottato un nuovo nome.

Molta confusione è stata generata dal fatto che la tirodite è stata rinominata come parvowinchite in base ad ulteriori analisi dell'olotipo ma la maggior parte dei campioni classificati in passato come tirodite in realtà corrispondono agli estremi della formula chimica definita per la manganocummingtonite.

Morfologia 
La manganocummingtonite è stata trovata sotto forma di cristalli prismatici od aciculari a volte in aggregati stellati. L'aspetto è molto simile a quello della cummingtonite ed a quello di membri della serie actinolite—tremolite.

Origine e giacitura 
La manganocummingtonite è stata rinvenuta nello scisto formato da quarzo, specularite ed antofillite.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Anfibolo